Laserpitium krapffi är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Johann Nepomuk von Crantz. Laserpitium krapffi ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
krapffi